Naselja u Sloveniji:
 Jablance (Duplek, Slovenija), naselje u općini Duplek
 Jablance (Kostanjevica na Krki, Slovenija), naselje u općini Kostanjevica na Krki